RIPOR2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 6-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 068 амінокислот, а молекулярна маса — 118 519.

Кодований геном білок за функціями належить до білків розвитку, фосфопротеїнів, інгібіторів передачі внутрішньоклітинних сигналів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як клітинна адгезія, хемотаксис, диференціація клітин, міогенез, альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у клітинній мембрані, цитоплазмі, цитоскелеті, мембрані, клітинних відростках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 6

Некатегоризовані білки